Il doppio del torneo di tennis Alpirsbach Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomáš Cibulec e Leoš Friedl che hanno battuto in finale Marcus Hilpert e Filippo Veglio 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 Álex López Morón /  Alberto Martín (primo turno)
 Nuno Marques /  Rogier Wassen (primo turno)

 Juan Ignacio Carrasco /  Jairo Velasco, Jr. (semifinali)
 Jens Knippschild /  David Sánchez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Alpirsbach Challenger 1998